Джон Янг Браун (; родился 14 декабря 1951, Франкфурт, Западная Германия) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда и тяжёлого форварда. Учился в Миссурийском университете, в 1973 году был выбран на драфте НБА под 10-м номером командой «Атланта Хокс». Позже выступал за команды «Чикаго Буллз», «Юта Джаз», «Рейер Венеция» и «Грифоне Перуджа». Всего в НБА провёл 7 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1974). Всего за карьеру в НБА сыграл 486 игр, в которых набрал 3614 очков (в среднем 7,4 за игру), сделал 2126 подборов, 703 передачи, 250 перехватов и 76 блок-шотов. В 1972 году Браун был отобран для участия в летних Олимпийских играх в Мюнхене, но из-за травмы не принял участия в играх.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Юта Джаз»
Родившиеся во Франкфурте-на-Майне